C35 oder C 35 steht für:

 Caspar C 35, ein Verkehrsflugzeug
 Citroën C35, ein Kleintransporter
 Hauptstraße C35, eine Straße in Namibia
 HMS C35, britisches U-Boot im Ersten Weltkrieg
 HMS Belfast (C35), ein Kreuzer der britischen Royal Navy
 Nissan Laurel (C35), ein Pkw-Modell
 Caldwell 35, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-35 steht für:
 C-35 (Katalonien), eine Autobahn in der spanischen Region Katalonien
 Eidgenössische Konstruktionswerkstätte K+W C-35, ein zweisitziges Mehrzweckflugzeug in Doppeldeckerauslegung der Schweizer Flugwaffe in den 1930er- und 1940er-Jahren

C35